DeQuincy ist Ortsname von
DeQuincy (Louisiana)
Vorname
DeQuincy Scott (* 1978) US-Sportler
Siehe auch:
De Quincy